Ascenseur pour l'échafaud é um álbum de Miles Davis.

Álbuns de 1958
Álbuns de Miles Davis